Sant’Angële werden im örtlichen Dialekt folgende Orte in der italienischen Provinz Pesaro und Urbino bezeichnet:
 Sant’Angelo in Lizzola, 18,5 Kilometer westsüdwestlich von Urbino
 Sant’Angelo in Vado, 12,5 Kilometer südwestlich von Pesaro